Платиніт

 Платиніт — мінерал, бісмутовий сульфоселенід свинцю.
 Платиніт — сплав на основі заліза, що містить: Ni (46...48 %); Cu (4,5...5,5 %); Mn (не більше 0,4 %); C (0,05 %); решта Fe.

Багатозначні терміни